Gerard Piqué (1987), Spaans voetballer en ondernemer
 Lorenzo Piqué (1990), Nederlands-Surinaams voetballer
 Mario Piqué (1966), Nederlands voetballer
 Mitchell Piqué (1979), Nederlands-Surinaams voetballer
 Naomi Piqué (2000), Nederlands voetbalster
 Siebrano Piqué (1979), Surinaams activist

Anders:
 Piqué (dans), een Bretonse volksdans
 Piqué (textiel), een gebreide stof